Андреа Мали (, 17 ноября 1977 года, , СФРЮ) — словенская биатлонистка, лыжница и велогонщица, серебряный призёр Чемпионата мира по биатлону 2012 в смешанной эстафете. Обладательница Кубка Словении по маунтинбайку 1997 года.

После эстафеты на 2-ом этапе кубка мира по биатлону в Поклюке в сезоне 2016/2017 годов завершила карьеру, в  39 лет.

Участие в Олимпийских играх (лыжные гонки)

Участие в Олимпийских играх (биатлон)

Выступления в Кубке мира

Ссылки 
 Веб-сайт Андреи Мали
 
 

 

Лыжники по алфавиту
Велогонщики по алфавиту
Биатлонисты Словении
Лыжники Словении
Велогонщики Словении
Маунтинбайк
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спортсмены нескольких видов спорта